Benjamin Wilson (1721-1788) – pittore e scienziato inglese
Benjamin Franklin Wilson (1876-1930) – attore e regista statunitense